Э́лисон Ха́нниган (; род. 24 марта 1974, Вашингтон, США) — американская актриса, наиболее известная по ролям Уиллоу Розенберг в телесериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Ангел», Лили Олдрин в «Как я встретил вашу маму» и Мишель Флаэрти в серии фильмов «Американский пирог».

Биография 
Родилась в семье Эла Ханнигана и Эмили Поснер. Её отец был выходцем из Ирландии, а мать — еврейкой. Через два года после рождения Элисон родители развелись, и Элисон с мамой переехала в Атланту.

С четырёх лет она начала сниматься в рекламе. В школе училась играть на кларнете, а также любила играть в футбол.

В 1985 году переехала в Лос-Анджелес и поступила в North Hollywood High School, которую закончила в 1992 году. Свою первую роль в большом кино сыграла в фантастической комедии «Моя мачеха — инопланетянка» (1988).

С 1990 по 1995 год снялась в рекламе и сыграла небольшие роли в телесериалах «Розанна», «Застава фехтовальщиков» и «Прикосновение ангела».

В 1997 году получила роль Уиллоу, лучшей подруги главной героини в телесериале «Баффи — истребительница вампиров».

Э. Ханниган замужем за актёром Алексисом Денисоф с 11 октября 2003 года. У супругов есть две дочери — Сатьяна Мари Денисоф (род. 24.03.2009) и Кива Джейн Денисоф (род. 23.05.2012).

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сатурн» лучшей телеактрисе второго плана
Киноактрисы США
Выпускники Средней школы Северного Голливуда
Выпускники Университета штата Калифорния в Нортридже